DDR-Fußball-Oberliga 1950/1951 var Östtysklands högstadivision i fotboll den säsongen, bestod av 18 lag, och vanns av Chemie Leipzig.

Sluttabell

Anmärkningslista

Referenser

Källor

RSSSF, hämtdatum, 3 maj 2012

Fotbollssäsongen 1950/1951
1950/1951
1950 i Östtyskland
1951 i Östtyskland